Брем () — муніципалітет у Франції.
 Брем () — населений пункт у Німеччині.

Брем — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Християн Людвіг Брем (1787—1864) — німецький зоолог. Батько Альфреда Брема.
 Альфред Брем (1829—1884) — німецький зоолог.

Інше 

 Брем — слабкоалкогольний напій із рису, традиційний для деяких районів Індонезії.
 7054 Брем — астероїд, названий на честь Х. В. Брема та А. Брема.
 БРЕМ — спеціалізована бойова машина на гусеничний або колісний базі, що призначена для вирішення широкого кола завдань технічного забезпечення танкових (механізованих, артилерійських тощо) підрозділів при веденні ними всіх видів бойових дій, в різних погодних і кліматичних умовах.

Німецькі прізвища